Suse steht für:

 Susa (Piemont), französisch Suse, Stadt in Italien

 Friedrich Hinrich Suse (1789–1857), deutscher Kaufmann und Hamburger Oberalter

SUSE steht für:
 SUSE (Unternehmen), Softwareunternehmen
 openSUSE, Community-Projekt
 SUSE Linux Enterprise Server, kommerzielle Linux-Distribution

Siehe auch:
 Suze (Begriffsklärung)
 Susen (Begriffsklärung)

Abkürzung